Ел Ранчо де Ариба има више значења:

 Ел Ранчо де Ариба (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчо де Ариба (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику